Amaël Moinard (Cherbourg, 2 februari 1982) is een Frans voormalig wielrenner. Moinard was beroepsrenner tussen 2004 en 2019 en reed voor Cofidis, BMC en Arkéa-Samsic.

Overwinningen 

2004
4e etappe Bidasoa Itzulia
2007
3e etappe Route du Sud
2010
7e etappe Parijs-Nice
Bergklassement Parijs-Nice
2014
2e etappe Ronde van de Haut-Var

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Ploegen 
2004 –  Cofidis, le Crédit par Téléphone (stagiair vanaf 1 september)
2005 –  Cofidis, le Crédit par Téléphone
2006 –  Cofidis, le Crédit par Téléphone
2007 –  Cofidis, le Crédit par Téléphone
2008 –  Cofidis, le Crédit par Téléphone
2009 –  Cofidis, le Crédit en Ligne
2010 –  Cofidis, le Crédit en Ligne
2011 –  BMC Racing Team
2012 –  BMC Racing Team
2013 –  BMC Racing Team
2014 –  BMC Racing Team
2015 –  BMC Racing Team
2016 –  BMC Racing Team
2017 –  BMC Racing Team
2018 –  Team Fortuneo-Samsic
2019 –  Arkéa-Samsic

Externe link 

 Profiel van Amaël Moinard op ProCyclingStats

Frans wielrenner